Alligator Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Bayou (Ditch Number 19), Fluss im Crittenden County in Arkansas
 Alligator Bayou (Saint Francis River), Fluss im Lee County in Arkansas
 Alligator Bayou (Dog River), Fluss im Mobile County in Alabama
 Alligator Bayou (Mobile River), Fluss im Mobile County in Alabama
 Alligator Bayou (North Bay), Fluss in Florida
 Alligator Bayou (Atchafalaya River), Fluss im St. Martin Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Bayou Black), Fluss im Assumption Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Bayou Manchac), Fluss im Iberville Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Blind River), Fluss im St. John the Baptist Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Catahoula Lake), Fluss im La Salle Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Choctaw Bayou), Fluss im West Baton Rouge Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Fourleague Bay), Fluss im Terrebonne Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Lake Lafourche), Fluss im Morehouse Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Long Bayou), Fluss im Concordia Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Thompson Creek), Fluss im West Feliciana Parish in Louisiana
 Alligator Bayou (Alligator Lake), Fluss im Bolivar County in Mississippi
 Alligator Bayou (Creole Bayou), Fluss im Jackson County in Mississippi
 Alligator Bayou (Homochitto River), Fluss im Wilkinson County in Mississippi
 Alligator Bayou (Taylor Bayou), Fluss in Texas
 North Alligator Bayou, Fluss in Arkansas
 South Alligator Bayou, Fluss in Arkansas